Мисс Боливия — ежегодный конкурс красоты, проходящий в Боливии. Победительница конкурса представляет страну на конкурсе Мисс Вселенная с 1959 года. Также отбираются представительницы от Боливии на конкурсах: Мисс Мира, Мисс Земля и Мисс Интернешнл.

История 
 
Конкурс был основан в 1959 году. С 1979 года руководитель конкурса Глория Суарес де Лимпиас. С 2010 года представительницы Боливии не входили в десятку лучших на конкурсах Мисс Вселенная или Мисс Мира.
 
Трехчасовой парад в честь конкурса ежегодно проводится 5 августа. Боливийский телеканал Unitel передает его по всей Латинской Америке, и его можно посмотреть по кабельному телевидению в Соединённых Штатах. В течение примерно месяца до конкурса, проводятся несколько предварительных мероприятий и презентаций.

Распределение 
 
По правилу конкурса, Мисс Боливия участвует в конкурсе Мисс Вселенная, Мисс Боливия Mundo участвует в конкурсе Мисс Мира и Мисс Боливия Интернешнл участвует в конкурсе Мисс Интернешнл. В 2010 году был введён третий титул для представительнице на конкурсе Мисс Земля (Мисс Боливия Земля). Представительницы от Боливии также участвуют в конкурсах Miss Tourism Queen International и Miss Continente Americano.

Региональное деление

Бени
Мисс Бени
Srta. Бени
Чукисака
Мисс Чукисака
Srta. Чукисака
Кочабамба
Мисс Кочабамба
Srta. Кочабамба

Ла-Пас
Мисс Ла-Пас
Srta. Ла-Пас
Оруро
Мисс Оруро
Srta. Оруро
Пандо
Мисс Пандо
Srta. Пандо
Потоси
Мисс Потоси
Srta. Потоси

Санта-Крус
Мисс Санта-Крус
Srta. Санта-Крус
Мисс Литорал
Srta. Литорал
Тариха
Мисс Тариха
Srta. Тариха

Победительницы

Примечания 

Конкурсы красоты